Bernard Morlino – scrittore e giornalista francese
 Leonardo Morlino – politologo e accademico italiano
 Robert Charles Morlino – vescovo cattolico statunitense
 Tommaso Morlino – politico italiano